Municipio de Genesee puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Genesee (condado de Whiteside, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Whiteside.
 Municipio de Genesee (condado de Genesee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Genesee.
 Municipio de Genesee (condado de Potter, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Potter.